Эстафета Олимпийского огня летних Олимпийских игр 2016 проводилась с 21 апреля по 5 августа 2016 года, вплоть до самого начала Олимпийских игр. Эстафета прошла по 329 городам, в ней приняло участие около 12 тысяч факелоносцев. 

Традиционно эстафета стартовала из Олимпии, а завершилась на стадионе «Маракана» во время церемонии открытия Олимпиады.

Факел 
Факел олимпийской эстафеты был разработан бразильской дизайнерской компанией «Chelles & Hayashi» из Сан-Паулу и представлен в июне 2015 года. 

Факел сделан из алюминия с добавлением каучука. Его особенностью является изменяемая длина. В незажжённом состоянии она составляет 63,5 см, а при зажжении увеличивается на 5,5 см за счёт движущихся элементов, окрашенных в цвета бразильского флага. 

Верхняя часть факела золотого цвета и символизирует бразильское солнце. Вторая часть зелёная и символизирует холмы и горы Рио-де-Жанейро. Синяя часть факела символизирует море. Нижняя кривая символизирует землю и пляж Копакабана — самое известное место в Рио.

Маршрут

Греческий этап 

21 апреля (день 1)
 Олимпия, Пиргос, Амальяда, Закинф
22 апреля (день 2)
 Закинф, Патры, мост Рион — Андирион, Месолонгион, Лефкас, Никополь, Превеза
23 апреля (день 3)
 Игуменица, Корфу, Янина, Верия, Салоники
24 апреля (день 4)
 Салоники, Драма, Кавала, Александруполис
25 апреля (день 5)
 Александруполис, Комотини, Ксанти, Катерини, Лариса
26 апреля (день 6)
 Лариса, Халкис, Марафон, Афины
27 апреля, 28 апреля (дни 7-8)
 Афины

Швейцарский этап 
29 апреля (день 9)
 Лозанна
30 апреля (день 10)
 Женева

Колумбийский этап 
2 мая (день 12)
 Богота

Бразильский этап

Происшествия 
 19 июня во время этапа эстафеты в штате Амазонас самка ягуара, принимавшая участие в праздновании вырвалась из рук дрессировщиков и была застрелена военными, сопровождавшими олимпийский огонь.
 14 июля неизвестный пытался затушить олимпийский огонь из огнетушителя, но был задержан полицией.
 23 июля в городе Гуарульюс мужчина попытался украсть факел, прорвавшись через оцепление, но был остановлен полицией.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Эстафета олимпийского огня на сайте МОК

Летние Олимпийские игры 2016
2016
2016